

Personnalités 
Richomme est un patronyme porté notamment par :

 Agnès Richomme (1906-2001), religieuse, femme de lettres, scénariste de bande dessinée ;
 Charles Richomme (1816-1866), homme de lettres français. Employé à la Bibliothèque impériale ;
 Jacques Richomme (1930-2018), homme politique français ;
 Jules Richomme (1818-1903), peintre, dessinateur et graveur français ;
 Louis Richomme (1883-1975), sculpteur, prêtre et moine trappiste français ;
 Théodore Richomme (1785-1849), graveur français ;
 Yoann Richomme (1983), skipper français.

Noms dérivés 
 Rue Richomme, dans le  arrondissement de Paris, en France ; du nom du graveur Théodore Richomme.